Swings (Moon Ji-hoon, né en 1986), rappeur sud-coréen.

 Pol Swings (1906-1983), astrophysicien et spectroscopiste belge, président de l'Union astronomique internationale de 1964 à 1967.

 Jean-Pierre Swings (1943-2023), astronome belge, secrétaire général assistant de l'Union astronomique internationale de 1982 à 1985 puis secrétaire général de l'Union astronomique internationale de 1985 à 1988.

Homonymie de patronyme